Niemelä ist der Familienname folgender Personen:

 Arvo Niemelä (1909–1984), finnischer Ringer
 Emmi Niemelä (* 1989), finnische Unihockeyspielerin
 Flavia Niemelä (* 1995), Schweizer Unihockeytorhüterin
 Hilla Niemelä (* 2001), finnische Skilangläuferin
 Markus Niemelä (* 1984), finnischer Automobilrennfahrer
 Pekka Niemelä (* 1974), finnischer Skispringer und Skisprungtrainer